Анатолий Коротеев
 Коротеев, Анатолий Анатольевич (род. 1960) — российский учёный-энергетик и педагог, академик РАН.
 Коротеев, Анатолий Сазонович (род. 1936) — специалист в области ракетных двигателей, профессор, академик РАН. Директор центра Келдыша.